– zimny, powierzchniowy, kurylski prąd oceaniczny, płynący z północy na południe wzdłuż półwyspu Kamczatka i Wysp Kurylskich. U wschodnich wybrzeży Wysp Japońskich napotyka odnogę prądu Kuro Siwo.

Oja Siwo
Ocean Spokojny